Vojens Ishockey Klub er en ishockeyklub i Vojens, som har vundet danmarksmesterskabet i ishockey ni gange og pokalturneringen tre gange. Klubbens farver er blå, hvid og rød. Oprindeligt havde hjemmebanetrøjen blå og hvide vandrette striber, mens man på udebane spillede i trøjer med røde og hvide vandrette striber. Siden begyndelsen af 1980'erne har klubben spillet i blå trøjer, hvor det hvide og røde islæt er reduceret til dekorationsstriber på ærmerne og ved livet.

Klubben blev stiftet i 1963 og debuterede i 2. division vest i 1963-64, og allerede den efterfølgende sæson sikrede den sig for første gang oprykning til 1. division, der dengang var den bedste danske række. Vojens IK vandt DM-medaljer for første gang i sæsonen 1968-69, hvor det blev til bronze, men ca. 10 år senere kom klubbens første storhedstid, hvor det blev til tre danmarksmesterskaber i løbet af fire sæsoner omkring 1980. Derefter kom en periode med mere middelmådige resultater kulminerende med nedrykningen til den næstbedste række i 1987. Holdet vendte tilbage til det gode selskab i 1989, hvor det imidlertid med det samme blev til nedrykning igen. Men siden 1992 har Vojens IK uafbrudt spillet i den bedste danske ishockeyliga.

Klubbens førstehold optrådte i perioden 1997-2003 under navnet Vojens Lions og i sæsonen 2003-04 som IK Sønderjylland. Driften af det professionelle elitehold har siden 2003 været udskilt i et særskilt selskab, og selve Vojens Ishockey Klub er derfor i dag en ren amatør-forening. Siden 2004 har eliteholdet været en del af SønderjyskE-koncernen, og førsteholdet har derfor siden da spillet under navnet SønderjyskE Ishockey i SønderjyskE-koncernens karakteristiske lyseblå trøjer. I denne periode opstod klubbens anden storhedstid, hvor den fra 2006 til 2015 vandt DM-medaljer ti sæsoner i træk, herunder seks danmarksmesterskaber.

Største resultater

Nationale turneringer 

DM i ishockey
  Guld (9): 1979, 1980 og 1982 (som Vojens IK), 2006, 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 (som SønderjyskE Ishockey).
  Sølv (1): 2019 (som SønderjyskE Ishockey).
  Bronze (7): 1969, 1971 og 1978 (som Vojens IK), 2007, 2008, 2011 og 2012 (som SønderjyskE Ishockey).

Pokalturneringen
  Pokalvinder (3): 2010, 2011 og 2013.
  Pokalfinalist (3): 1999, 2014 og 2015.

Internationale turneringer 

IIHF Continental Cup
  1 × Bronze: 2011.

Historie

Stiftelsen 

I begyndelsen af 1960'erne spillede nogle drenge ishockey om vinteren på de frosne søer i Vojens. Drengene fra Vesterbyen spillede på mosen, mens drengene fra Østerbyen spillede på Fuglesøen. De to grupper af drenge mødtes fra tid til anden til nogle drabelige, jævnbyrdige kampe med hjemmelavede ishockeystave, de havde lavet i sløjdtimerne i skolen. Aktiviteten steg betragteligt i isvinteren 1962-63 på grund af de gode isforhold. På opfordring fra drengene stiftede Jens Peder Hansen foreningen Vojens Ishockey Klub den 5. januar 1963, og den konstituerende generalforsamling blev afholdt den 30. april 1963. Klubbens første formand var stifteren Jens Peder Hansen, der bestred hvervet de første 25 år.

Senere samme år byggede den lokale køleskabsfabrik Brdr. Gram en udendørs kunstfrossen skøjtebane, der bl.a. kunne fremvises for kunderne som bevis for virksomhedens kunnen, og Vojens Isstadion blev indviet den 27. oktober 1963 under overværelse af 3.000 tilskuere, herunder formanden for Dansk Idræts-Forbund, Gudmund Schack, stiftamtmand J. Pinholdt, formanden for Jysk Ishockey Union, Kai Lassen og direktøren for Brdr. Gram, Maren Nybroe.

1963-65: De to første sæsoner 

Vojens Ishockey Klub debuterede i Danmarksturneringen i ishockey med to hold i 2. division vest i sæsonen 1963-64. Klubbens første turneringskamp nogensinde blev spillet i silende regn hjemme på Vojens Isstadion den 23. november 1963. I en kamp, der endte som en blanding mellem ishockey og vandpolo, sejrede gæsterne fra Herning IK med 5-1. Børge Gerber scorede hjemmeholdets enlige mål og skrev sig dermed ind i klubbens historie som den første målscorer. Men allerede i den efterfølgende kamp kom der for første gang point på kontoen, eftersom førsteholdet vandt kampen mod andetholdet med 6-1. Vojens IK sluttede sæsonen på femtepladsen i den ni hold store række efter fire sejre, en uafgjort og tre nederlag.

Vojens IK havde den fordel frem for de andre hold i 2. division vest, bortset fra Esbjerg IK, at holdet kunne træne på kunstis hele vinteren, mens de fleste andre jyske hold var tvunget til at træne på naturis, når vejret tillod det, eller købe træningstid hos en af de klubber, der rådede over en kunstfrossen isbane. Det gav allerede udslag i klubbens anden sæson i 2. division vest, hvor holdet vandt rækken efter syv sejre og kun et enkelt nederlag. Det blev afgørende, at Vojens var i stand til at besejre de to andre tophold, Viborg IK og Silkeborg SF, og så blev det uden betydning, at holdet tidligere på sæsonen havde tabt 3-4 til Varde IK. Det betød, at klubben kvalificerede sig til en kamp mod vinderen af 2. division øst, AIK Frederiksholm, om én oprykningsplads til 1. division. Oprykningskampen mellem de to kredsvindere blev spillet den 7. marts 1965 på Vojens Isstadion, hvor hjemmeholdet med en sikker 7-0-sejr sikrede sig oprykning til 1. division for første gang i klubbens historie.

1965-2004

2004-nu: SønderjyskE 

1. januar 2004 indgik klubben i Sønderjysk Elitesport A/S og spiller i Superisligaen under navnet SønderjyskE Ishockey.

Klubben har dog fortsat hjemmebane i Vojens og spiller sine hjemmekampe i Frøs Arena, som blev opført i 2010-11 i samråd med SønderjyskE Elitesport bagved den "gamle" Vojens Skøjtehal.

Sæsoner

Vojens IK

IK Sønderjylland

SønderjyskE Ishockey

Trænere 

Klubbens førstehold (siden 2004 i form af eliteoverbygningen SønderjyskE Ishockey) har igennem tiden haft 25 forskellige trænere, og listen af trænere har været præget af mange skift. De fleste trænere har været i klubben mindre end to sæsoner. Kun fire trænere har trænet holdet i sammenhængende perioder på mere end to år.

Den første var den norske ingeniør Harald Baklund, der havde været bosat i Vojens siden 1953, og som var ansvarlig i klubbens første otte sæsoner fra 1963 til 1971. Han fik yderligere to korte perioder, hvor trænersædet ellers stod ledigt, som fungerende træner.

Klublegenden Egon Kahl var førsteholdstræner i hele seks perioder, hvoraf den længste var de fire sæsoner i træk fra 1986 til 1990. De øvrige perioder har været af kortere varighed, herunder sæsonerne 1981-83, og han har også flere gange været fungerende træner på tidspunkter, hvor klubben var på jagt efter en ny træner.

Vojens Ishockey Klubs måltyv fra sæsonerne 1994-98, italiensk-canadiske Mario Simioni, vendte tilbage klubben i december 2004 kort efter Stefan Nymans afgang og blev den første canadiske cheftræner i klubben i næsten 20 år. Simioni skulle vise sig at være det helt rigtige match for SønderjyskE Ishockey, som i hans knap ni sæsoner i spidsen for klubben i perioden 2004-13 fik sin mest succesrige tid med fire mesterskaber, fire gange DM-bronzemedaljer og tre pokaltitler.

Simioni blev efterfulgt af Dan Ceman på trænerposten. Ceman havde tidligere spillet fire sæsoner for SønderjyskE Ishockey i tidsrummet 2006-10 og havde været assistent for Mario Simioni i hans sidste sæson som cheftræner, og det var således en mand, der kendte klubben indefra, som i 2013 overtog styringen i boksen. Han indledte sin cheftrænerkarriere med at vinde to mesterskaber i sæsonerne 2013-14 og 2014-15, hvilket bl.a. betød, at SønderjyskE blev den første klub til at vinde tre danmarksmesterskaber i træk i et halvt århundrede, idet KSF var den eneste klub, der tidligere havde udført samme bedrift (i sæsonerne 1963-64, 1964-65 og 1965-66).

Profiler 

"Mr. Vojens" må siges at være klubbens kamprekordholder, Jan Jensen, der spiller med nr. 17. Han har været i VIK hele sin karriere, debuterede på førsteholdet i 1991 og rundede den 30. januar 2007 600 seniorkampe for klubben.

Andre kendte spillere fra tidligere år er: Egon Kahl, George Galbraith, Ole Eriksen, John Lund og Mario Simioni.

Kilder og eksterne henvisninger 

 Søvsø, Michael og Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008). .
 Vojens IK's hjemmeside
 SønderjyskE's hjemmeside
 SønderjyskE ishockey support

Noter 

Ishockeyklubber i Danmark
Ishockey Klub
Etableret i 1963